Aquest article inclou quatre llistes dels països del món ordenats pel seu producte intern brut per capita en valors nominals. Aquest és el valor de tots els béns i serveis finals produïts dins d'una nació en un any determinat, convertit, segons la taxa de canvi del mercat, en dòlars actuals, dividit per la població mitjana (o mitjans d'any) per al mateix any.

Les xifres que es presenten aquí no tenen en compte les diferències en el cost de vida en els diferents països, i els resultats poden variar molt d'un any a un altre, en funció de les fluctuacions en els tipus de canvi de la moneda del país. Aquestes fluctuacions poden canviar la classificació d'un país, d'un any a un altre, tot i que sovint hi ha poca o cap diferència respecte al nivell de vida de la població.

Per tant, aquestes xifres s'han d'usar amb precaució. El PIB per capita sovint es considera un indicador del nivell de vida d'un país; encara que això pot ser problemàtic, perquè el PIB per capita no és una mesura dels ingressos personals. Veure Interpretació del PIB per capita com a mesurament del benestar.

Les comparacions dels ingressos nacionals també es fan sovint sobre la base de la paritat de poder adquisitiu (PPA), per ajustar les diferències en el cost de vida en els diferents països (vegeu Llista de països per PIB (PPA) per capita). La PPA elimina en gran manera el problema del tipus de canvi, però té els seus propis inconvenients, ja que no reflecteix el valor de la producció econòmica en el comerç internacional, i també requereix més estimació que el PIB per capita. En general, les xifres de PPA per capita estan més estretament esteses que les xifres del PIB nominal per capita.

Les entitats no sobiranes (el món, la Unió Europea i alguns territoris dependents) s'inclouen en la llista perquè apareixen en les fonts. Aquestes economies no tenen aquí una classificació de rang en les llistes de resultats, però s'enumeren en seqüència pel PIB per a la comparació. Estan marcades en cursiva.

Totes les dades són en dòlars actuals dels Estats Units.

Llista de països i dependències

Referències

Vegeu també 
 Llista de països per PIB (nominal)

Llistes d'economia
Producte interior brut
PIB